Jul har flere betydninger:
 Jul – er en årlig højtid for fejringen af Kristi fødsel.
 Jul er et efternavn – fx:
 Simon Jul Jørgensen

Se også 
 Juul – er et efternavn – se fx:
 Juul – adelsslægt.
 Ole Juul (forfatter)
 Juel – er et efternavn – se fx:
 Juel – uradelsslægt.
 Jens Juel
 Juhl – er et efternavn – se fx:
 Finn Juhl
 Hjul – rund genstand (teknik)